

Geografia 
Zeri – comune in provincia di Massa-Carrara

Persone 
Federico Zeri (1921-1998) – storico e critico d'arte italiano
Maria Luisa Zeri (1928-2015) – soprano italiano

Sigle 

 ZERI – Zero Emission Research and Initiatives, "Iniziative e ricerche sulle emissioni zero"

Pagine correlate
Zero (disambigua)